Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21 van 1997 was een editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 23 maart tot en met 5 april in Marokko werd gespeeld. Marokko werd voor de eerste keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Zuid-Afrika met 1–0 verslagen. Ivoorkust werd derde. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1997. De 4 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Marokko, Zuid-Afrika, Ivoorkust en Ghana.

Kwalificatie 
Marokko nam niet deel, zij waren automatisch gekwalificeerd als gastland. De eerste ronde werd gespeeld op 28/29 september en 19/20 oktober 1996. De speeldagen van de tweede ronde waren 21/22 december 1996 en 3/5 januari 1997. Niet alle uitslagen van de tweede ronde zijn bekend.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Voetbal in Marokko
Voetbal in 1996
Voetbal in 1997
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Marokko